Большая Каменка — деревня в Мценском районе Орловской области России. Входит в состав Спасско-Лутовиновского сельского поселения.

География 
Деревня находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности, к западу от федеральной автотрассы , на расстоянии примерно 6 километров (по прямой) к северо-востоку от города Мценска, административного центра района. Абсолютная высота — 218 метров над уровнем моря.

Климат характеризуется как умеренно континентальный с умеренно морозной зимой и теплым, иногда жарким летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца — января, составляет −9,4°С, температура самого теплого +19°С.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 49,3 %, женщины — соответственно 50,7 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 % из 761 чел.

Инфраструктура 
Действуют начальная школа-детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, ОГСУСО «Каменский
геронтологический центр», дом культуры и библиотека.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из семи улиц.

Примечания 

Населённые пункты Мценского района